Fontanet (Lleida), partida de l'horta de Lleida
 Fontanet (Abella de la Conca), partida rural del terme d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Fontanet (Torà), entitat de població de Torà (Segarra)
 Fontanet (Cabó), enclavament del municipi de Cabó (Alt Urgell)